

Pessoas 
Clark Still
Andrew Taylor Still

Localidades 

Still (Baixo Reno)

Outros 
 Still GmbH, empresa alemã;
 Still, episódio da quarta temporada da série de televisão norte-americana The Walking Dead;
 Still (álbum de Joy Division);
 6116 Still

Desambiguação